Хейдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейдер, Билл (род. 1978) — американский актёр, комедиант, продюсер и сценарист. 
  (род. 1962) — австрийский комедиант, актёр и писатель. 
 Хейдер, Джош (род. 1994) — американский профессиональный бейсболист.